Carena (náutica) - parte do casco de uma embarcação que fica submersa.
Arco de carena - em arquitetura.
Felice Carena -  artista plástico italiano.
Quilha (aves) - também chamadas "carenas".
Carena (anatomia vegetal) - O compartimento auxilia na autofecundação de plantas.

Desambiguação